Скотт Мартин () — австралийский легкоатлет, специалист по толканию ядра и метанию диска. Выступал за сборную Австралии по лёгкой атлетике в 1999—2012 годах, чемпион Игр Содружества, чемпион Океании, многократный победитель и призёр первенств национального значения, действующий рекордсмен страны в толкании ядра в закрытых помещениях, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Скотт Мартин родился 12 октября 1982 года в городе Уодонга, штат Виктория.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1999 года, когда вошёл в состав австралийской национальной сборной и выступил на юношеском мировом первенстве в Быдгоще, где в зачёте толкания ядра стал шестым.

В 2000 году на юниорском мировом первенстве в Сантьяго занял 11-е место в толкании ядра, тогда как в метании диска в финал не вышел.

В 2004 году впервые одержал победу на чемпионате Австралии в метании диска (59,40).

На домашних Играх Содружества 2006 года в Мельбурне дважды поднимался на пьедестал почёта: победил в метании диска (63,48) и взял бронзу в толкании ядра (19,48). Помимо этого, занял пятое место в толкании ядра на Всемирном легкоатлетическом финале в Штутгарте (20,38), был четвёртым в толкании ядра и пятым в метании диска на Кубке мира в Афинах.

В 2007 году на чемпионате мира в Осаке толкнул ядро на 19,81 метра.

В 2008 году на чемпионате мира в помещении в Валенсии установил ныне действующий национальный рекорд Австралии в толкании ядра в закрытых помещениях — 20,83 метра, а по итогам финального раунда стал шестым. На соревнованиях в Мельбурне установил также личный рекорд на открытом стадионе — 21,26 метра. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — на предварительном квалификационном этапе толкания ядра показал результат 19,75 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

После пекинской Олимпиады Мартин остался действующим спортсменом на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2009 году он толкал ядро на чемпионате мира в Берлине (19,52).

В 2010 году в толкании ядра одержал победу на чемпионате Океании в Кэрнсе (19,55), стал шестым на чемпионате мира в помещении в Дохе (19,76), занял третье место на Континентальном кубке IAAF в Сплите (20,10)

В мае 2012 года на соревнованиях в американском Ваилуку установил свой личный рекорд в метании диска — 65,63 метра. Выполнив олимпийский квалификационный норматив (65,00), прошёл отбор на Олимпийские игры в Лондоне — на сей раз в программе метания диска показал результат 62,14 метра и снова остановился на предварительном квалификационном этапе. Вскоре по окончании лондонской Олимпиады завершил спортивную карьеру.

Примечания 

Толкатели ядра Австралии
Метатели диска Австралии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Океании по лёгкой атлетике
Чемпионы Австралии по лёгкой атлетике